Ветё () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Ветё, Габор (род. 1988) — венгерский боксер.
 Ветё, Йожеф (1910—1977) — венгерский журналист.
 Ветё, Лайош (1904—1989) — венгерский епископ.
 Ветё, Тамаш (род. 1935) — датский дирижёр венгерского происхождения.

См. также 
 Вете